Timm se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joachim Christian Timm
 Robert M. Timm